Poduje ist der Familienname folgender Personen:

 Veljko Poduje (1907–1993), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Šime Poduje (1905–1966), jugoslawischer Fußballspieler und -funktionär